Elmano Fernandes Santos (Funchal, 22 de maio de 1966) é um árbitro de Portugal.

Faz parte da Associação de Futebol da Madeira. É licenciado em  educação física.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol de Portugal
Naturais do Funchal
Desportistas da Madeira